

Geografia

Austria 
 Merkendorf – ex comune ora frazione di Bad Gleichenberg, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Merkendorf – frazione di Schollach, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)

Germania 
 Merkendorf – città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Merkendorf – ex comune ora frazione di Itzgrund, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Merkendorf – frazione di Memmelsdorf, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Merkendorf – ex comune ora frazione di Zeulenroda-Triebes, città nel circondario di Greiz (Turingia)